Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Окленд Атлетикс и уступила в серии 0-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Окленд Атлетикс — Миннесота Твинс 3-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Миннесота Твинс
МЛБ в сезоне 2006